Die Liste der größten Unternehmen in den Vereinigten Staaten enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten sowie die vom Fortune Magazin in der Liste Fortune 500 veröffentlichten größten börsennotierten amerikanischen Unternehmen nach Umsatz. Aufgeführt sind auch die von Forbes in der Liste „America's Largest Private Companies“ veröffentlichten größten nicht börsennotierten Konzerne des Landes.

Größte börsennotierte Unternehmen nach Umsatz 
Größte börsennotierte amerikanische Unternehmen im Geschäftsjahr 2019 laut den Fortune 500 2020. In der Tabelle aufgeführt sind zudem Hauptsitz, Gewinn, Anzahl an weltweiten Mitarbeitern und Branche.

Größte börsennotierte Unternehmen  
Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der 2000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt errechnet sich aus einer Kombination von Umsatz, Nettogewinn, Aktiva und Marktwert. Dabei wurden die Platzierungen der Unternehmen in den gleich gewichteten Kategorien zu einem Rang zusammengezählt. In der Tabelle aufgeführt sind auch der Hauptsitz und die Branche. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2020, für den Marktwert auf den Börsenkurs vom 16. März 2021.

Der Rang 4 wurde von Forbes zweimal vergeben. Die Zahl unter Forbes 2000 zeigt den weltweiten Rang des Unternehmens an.

Größte nicht börsennotierte Unternehmen 
Die Tabelle enthält die vom Forbes Magazine in der Liste „America's Largest Private Companies“ veröffentlichten größten, nicht börsennotierten Unternehmen des Landes im Jahr 2017.

Einzelnachweise 

Vereinigte Staaten
grosste